Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (finale)
 Gene Mayer (campione)
 Peter McNamara (primo turno)
 Sandy Mayer (primo turno)

 Mark Edmondson (primo turno)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Christopher Mottram (primo turno)
 Mel Purcell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1983